Gabino hace referencia a varios artículos:

Personas
 Gabino (nombre)
 Gabino Rey Santiago, pintor realista español;
 Gabino Ezeiza, afroargentino apodado el Negro Ezeiza;
 Gabino Gaona, pintor expresionista español;
 Gabino Sosa, desambiguación;
 Gabino, alias del guerrillero colombiano Nicolás Rodríguez Bautista.

Lugares
 Gabino Ezeiza (Premetro de Buenos Aires), estación tranviaria en Argentina;